Gornja Toponica est un toponyme qui peut désigner :
Gornja Toponica, une localité de Serbie située dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava ;
Gornja Toponica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.